Con gli occhi chiusi, romanzo di Federigo Tozzi.
Con gli occhi chiusi, film di Francesca Archibugi.

Pagine correlate 
 Ad occhi chiusi